kruithuis of pulverhuis, gebouw waar vroeger buskruit werd opgeslagen. Indien dit een toren was, werd gesproken van een pulvertoren

Personen
 Elsbeth Pulver (1928-2017), Zwitserse journaliste, literatuurcritica en onderwijzeres
 Hans Pulver (1902-1977), Zwitsers voetballer
 Jens Pulver (1974-), Amerikaans vechter
 Liselotte Pulver (1929-), Zwitserse actrice

Zwitserse achternaam